Hühnerdarm ist eine alte Bezeichnung für

 Gewöhnliche Vogelmiere
 Acker-Gauchheil